Charon – w mitologii greckiej przewoźnik dusz zmarłych przez rzekę Acheron (lub Styks)
 Charon – księżyc Plutona
 Charon – fińska grupa muzyczna